Olean ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Olean (Indiana)
 Olean (Missouri)
 Olean (Nebraska)
 Olean (New York)
 Olean (Virginia)
 Olean Township (South Dakota)

Olean ist auch:
 ein Sexualpheromon der Olivenfruchtfliege, siehe Olean (Pheromon)